Christian Literature Crusade – międzynarodowa ewangelikalna organizacja misyjna zajmująca się rozpowszechnianiem literatury chrześcijańskiej
 CORINE land cover
 Wspólnota Życia Chrześcijańskiego
 CLC – koreański zespół muzyczny